Brădățel se poate referi la:

 Localități din România:
 Brădățel, Dâmbovița
 Brădățel, Hunedoara
 Brădățel, Suceava

Vezi și 
 Brad (dezambiguizare)

Toponime românești